Hrušov est un toponyme qui peut désigner :

Hrušov, commune du district de Rožňava, dans la région de Košice ;
 Hrušov, commune du district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica ;
 Château de Hrušov dans le district de Zlaté Moravce, dans la région de Nitra.

Hrušov, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.